Спакка () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Спакка, Джан Марио (род. 1953) — итальянский политик.
 Спакка, Мария Энрика (род. 1986) — итальянская легкоатлетка.